Dahl steht für:
 Dahl (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Dahl (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (6223) Dahl, Asteroid des Hauptgürtels
 „M. Dahl“ (später Dahl & Co.), Bielefelder Wäschefirma, siehe Museum Wäschefabrik
 Dahl-Riff, Felsenriff vor der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika

Dahl ist der Name folgender Orte

in Nordrhein-Westfalen:
 Dahl (Hagen), Ortsteil von Hagen, kreisfreie Stadt im Ruhrgebiet
 Dahl (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Dahl (Kürten-Olpe), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Dahl (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergischer Kreis
 Dahl (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach
 Dahl (Olpe), Ortsteil von Olpe
 Dahl (Overath), Ortsteil von Marialinden, Stadtteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Dahl (Paderborn), Stadtteil von Paderborn
 Dahl (Solingen), Hofschaft in Solingen
Dahl, Hofschaft in Solingen-Aufderhöhe, seit 1935 offiziell Gillicher Dahl genannt
Dahl, Hofschaft in Solingen-Gräfrath, seit 1935 offiziell Focher Dahl genannt
 Dahl (Waldbröl), Ortsteil von Waldbröl, Oberbergischer Kreis
 Dahl (Wermelskirchen), Ortsteil von Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Dahl (Wiehl), Ortsteil von Wiehl, Oberbergischer Kreis
 Dahl (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
 Dahl (Wuppertal), ehemaliger Ortsteil von Wuppertal

in den Vereinigten Staaten:
 Dahl (Wisconsin), im St. Croix County

Siehe auch:
 Daal
 Dael
 Dal
 Dall
 Darl
 Dhal
 Haus Dahl
 Im Dahl